Ворчун:
 Ворчун — ворчливый, недовольный чем-либо человек.
 «Ворчун» — итальянская комедия 1986 года с Адриано Челентано.
 Ворчун — имя одного из семи гномов диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов».
 Ворчун — персонаж книг Николая Носова о Незнайке.
 «Growler», то есть «Ворчун» — английское название ЗРК С-400.